Григорьевское — деревня в Николо-Горском сельском округе Пречистенского сельского поселения Первомайского района Ярославской области России.

География 
Расположено недалеко от устья реки Сонжа.

История 
Согласно Спискам населенных мест Ярославской губернии по сведениям 1859 года владельческая деревня Григорьевское относилась к 1 стану Любимского уезда Ярославской губернии. В ней числилось 33 двора, проживало 42 мужчины и 77 женщин.

Население

Примечания 

Населённые пункты Первомайского района (Ярославская область)